Karl Sterrer ist der Name folgender Personen:

* Karl Sterrer (Bildhauer) (1844–1918), österreichischer Bildhauer
 Karl Sterrer (Maler) (1885–1972), österreichischer Maler